V743 Cassiopée abrégée V743 Cas ou HD 1613 est une supergéante rouge de la constellation de Cassiopée (Cas). V743 Cas se situe dans le Est de la constellation de Cassiopée dans ce qui s'appelle le bras de Persée à 4011.76 années-lumière de la Terre. Elle fait partie de la catégorie des supergéantes rouges de type spectral M2S:II: et elle est l'une des plus grandes étoiles de la Voie Lactée. V743 Cas a été découverte en 2003 lors d'une étude des étoiles géantes présentes dans le bras de Persée.

Caractéristiques de V743 Cas 
Comme dit au dessus, V743 Cas est l'une des plus grandes étoiles connues. Les plus récentes estimations de la taille de V743 Cas faites avec les données du Sloan Digital Sky Survey lui donnent une taille de 962.91 fois celle du soleil soit un rayon de 66 999 379 233 de km ce qui en fait l'une des étoiles les plus grandes connues. Les données du SDSS montrent aussi que V743 Cas aurait une température de 3,500 degrés Kelvin. Elle est aussi l'une des étoiles les plus brillantes connues. Sa magnitude apparente est de 6.95 et sa magnitude absolue est de -26.74.

Articles connexes 
Supergéante rouge
Liste des étoiles géantes (par taille décroissante))
Sloan Digital Sky Survey

Notes et références 

Objet du catalogue SAO
Objet du catalogue IRAS
Objet du catalogue 2MASS
Objet du catalogue Henry Draper
Constellation de Cassiopée
Objet du catalogue Tycho
Géante rouge